Albert Kraus (ur. 1980) – holenderski kick-boxer
 Alfred Kraus (1922-?) – zbrodniarz nazistowski
 Alfredo Kraus (1927-1999) – hiszpański śpiewak, tenor
 August Kraus (1868-1934) – niemiecki rzeźbiarz
 Brigitte Kraus (ur. 1956) – niemiecka lekkoatletka
 Christian Kraus (1753-1807) – niemiecki filozof
 Engelbert Kraus (1934-2016) – piłkarz niemiecki
 Franz Xaver Kraus (1903-1948) – zbrodniarz hitlerowski
 Friedrich Kraus (1858-1936) – austriacki lekarz, internista
 Jan Józef Kraus (1894-1940) – oficer piechoty, kawaler Virtuti Militari
 Janina Kraus (ur. 1952) – polska polityk
 Józef Antoni Kraus (?-1721) – rzeźbiarz niemiecki z XVIII w.
 Joseph Martin Kraus (1756-1792) – szwedzki kompozytor epoki klasycyzmu
 Karl Kraus (1874-1936) – austriacki dramaturg, poeta, publicysta i satyryk
 Lili Kraus (1903-1986) – brytyjska pianistka
 M. Kraus (ur. 1890) – austriacka lekkoatletka, sprinterka
 Marinus Kraus (ur. 1991) – niemiecki skoczek narciarski, mistrz olimpijski
 Martin Kraus (ur. 1980) – niemiecki narciarz alpejski
 Michael Kraus (ur. 1983) – niemiecki piłkarz ręczny
 Paul Kraus (1870-1934) – górnośląski kompozytor muzyki poważnej
 Ryszard Kraus (1964-2013) – polski piłkarz
 Tadeusz Kraus (1932–2018) – czechosłowacki piłkarz
 Tomáš Kraus (ur. 1974) – czeski narciarz dowolny
 Zygmunt Kraus (1913-1978) – polski trener siatkówki